Арханово — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Арханово — деревня в Миорском районе Витебской области.

Россия 
 Арханово — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Арханово — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.